LAssedio di Roma fu una battaglia tra i sostenitori del magister militum suebo Ricimero e l'imperatore romano d'Occidente Antemio. Ricimero aveva precedentemente stabilito Antemio come imperatore, ma in seguito litigò con il suo candidato e attaccò Roma. Con l'aiuto dei suoi alleati Burgundi e del guerriero germanico Odoacre, Ricimero pose l'assedio a Roma. Dopo cinque mesi di assedio e la sconfitta di un esercito inviato in soccorso dalla Gallia e comandato da Belimero, la città cadde in mano a Ricimero. Antemio fu ucciso, ma lo stesso Ricimero morì poco dopo. Quattro anni dopo, Odoacre si affermò come Re d'Italia.

Bibliografia
 Jaques, Tony (2007). Dictionary of Battles and Sieges: A-E. Greenwood Publishing Group. ISBN 0313335370.

Roma 472